Ilderico – variante del nome proprio di persona Childerico
Ilderico – re dei Vandali
Ilderico di Spoleto – duca di Spoleto